Зде́но Ха́ра (; ) — бывший профессиональный словацкий хоккеист, защитник. Провёл 24 сезона в НХЛ, занимает второе среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра) и первое среди всех защитников по количеству матчей в регулярных сезонах.

Карьера 

На драфте НХЛ 1996 года был выбран в третьем раунде под общим 56-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Провёл в «Айлендерс» четыре сезона, 23 июня 2001 года был обменян в «Оттаву Сенаторз».

1 июля 2006 года, как неограниченно свободный агент, подписал контракт с «Бостон Брюинз».

В 2009 году стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ.

17 января 2011 года Хара впервые в своей карьере оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ 2010/11 «Бостон» — «Каролина».

В качестве капитана команды привёл «Бостон» к победе в Кубке Стэнли 2011 года.

29 января 2012 года в конкурсе «Суперскиллз», проходившем перед Матчем всех звёзд НХЛ 2012, Хара установил рекорд НХЛ по силе броска, пустив шайбу со скоростью 175,097 км/ч (108,8 мили в час) и побив собственный рекорд годичной давности.

24 марта 2012 года Хара сыграл свой 1000-й матч в НХЛ. На время локаута в НХЛ в начале сезона 2012/13 подписал контракт с пражским «Львом».

5 ноября 2019 года провёл 1500-ю игру в регулярном чемпионате НХЛ.

30 декабря 2020 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» на сумму $ 795 тыс. В сезоне 2020/21 сыграл свой 1600-й матч в НХЛ, став 13-м в истории хоккеистом, добравшимся до этой отметки. Также Хара стал 56-м хоккеистом и вторым европейцем в истории, набравшим 2000 штрафных минут за карьеру в НХЛ.

18 сентября 2021 года 44-летний Хара подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». 17 января 2022 года сыграл свой 1636-й матч в НХЛ и вышел на чистое 10-е место в истории по количеству матчей в НХЛ, опередив Скотта Стивенса. В феврале 2022 года вышел на седьмое место по сыгранным матчам в истории НХЛ и первое среди защитников, опередив Криса Челиоса. Всего в сезоне 2021/22 провёл 72 матча и набрал 14 очков (2+12).

13 июля 2022 года стал неограниченно свободным агентом. 20 сентября 2022 года объявил о завершении карьеры.

В составе сборной Словакии дважды (в 2000 и 2012 годах) становился серебряным призёром чемпионата мира. На чемпионате мира 2012 года был признан лучшим защитником и вошёл в символическую сборную турнира. В финальном матче против сборной России (2:6) забросил обе шайбы команды Словакии.

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли 2011 («Бостон Брюинз»)
 Обладатель Приза принца Уэльского 2011, 2013, 2019 («Бостон Брюинз»)
 Участник матча всех звёзд НХЛ (6 раз: 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012)
 «Джеймс Норрис Трофи» (2009)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Личная жизнь 
14 июля 2007 года Здено Хара женился на Татьяне Бискупичовой.
27 апреля 2009 года у пары родилась дочь Эллис Виктория, а 7 марта 2016 года — два сына-близнеца Зак и Бен.

Хара говорит на семи языках: родном словацком, чешском, шведском, русском, немецком, польском и английском.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Принс-Джордж Кугарз»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Обладатели Приза Марка Мессье